medalion (architektura)
 medalion (medal)
 medalion (łowiectwo)
 medalion (potrawa)
 Medalion – film z 2003 roku
 Medalion (dekoracja kobierca)